Die Primeira Divisão 1951/52 war die 18. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. September 1951 und endete am 6. April 1952.

Den Meistertitel sicherte sich zum siebten Mal Sporting Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1951-52 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1951/52